Tammendorf ist der Name folgender Ortschaften:

 Gęstowice (ehemals Tammendorf im Landkreis Crossen (Oder), Brandenburg), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus, Polen; siehe Gmina Maszewo (Powiat Krośnieński)
 Groble (ehemals Tammendorf im Landkreis Goldberg, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen; siehe Gmina Chojnów